Рапти может означать:
 Рапти — одна из зон Непала;
 Рапти — река в Индии и Непале;
 Усадьба Рапти — дворянская усадьба в Ленинградской области.